Rieux (Marne)
 Rieux (Morbihan)
 Rieux (Oise)
 Rieux (Seine-Maritime)
 Rieux (Haute-Garonne), oude benaming (tot 2009) voor de gemeente Rieux-Volvestre
ook:
Rieux-de-Pelleport, Ariège
Rieux-en-Cambrésis, Noorderdepartement
Rieux-en-Val, Aude 
Rieux-Minervois, Aude

Zie ook
Rieu, doorverwijspagina